André Silva – calciatore brasiliano (n. 1980)
 André Silva – calciatore portoghese (n. 1995)
 André Silva – calciatore brasiliano (n. 1997)
 André Silva – pallamanista brasiliano
 André Silva – rugbista franco-portoghese (n. 1975)
 André Silva – rugbista brasiliano (n. 1988)
 André Silva – tennistavolista portoghese